Экснер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

  (1841—1894) — австрийский юрист и правовед, профессор римского права в Цюрихском и Венском университетах.
 Экснер, Вильгельм Франц (1840-1931) — австрийский технолог.
 Экснер, Иоганн Готфрид (Johann Gottfried Exner; 1791—1874)
 Экснер, Зигмунд (1846—1926) — австрийский физиолог.
  (1842—1914) — австрийский математик и физик; доцент университета Вены.
 Экснер, Станислав Каспарович (1859-после 1921) — польско-российский музыкальный деятель и педагог.
 Экснер, Феликс Мария (1876-1930) — австрийский ученый.
 Экснер, Франц Серафин — австрийский физик, один из учителей Эрвина Шрёдингера.
  (1802—1853) — австрийский ученый; философ.
 Экснер, Юлиус (1825—1910) — датский художник.

Примечания